Diocesi di Mâcon, sede soppressa in Francia
 Diocesi di Macon (Bizacena), sede soppressa e sede titolare in Bizacena